

Geografia 
 Gish, Kish  o Kiş, due città in Azerbaigian, una nel distretto di Khojavend, l'altra nel distretto di Shaki

Mitologia 
 Gish, detto anche il Grande Gish – divinità guerriera dei popoli nuristani presso l'Hindu Kush

Musica 
Gish – album del gruppo The Smashing Pumpkins

Persone
 Annabeth Gish – attrice statunitense 
 Dorothy Gish – attrice statunitense 
 Duane Gish – biochimico e creazionista statunitense 
 Lillian Gish – attrice statunitense 
 Lou Gish – attrice britannica
 Sheila Gish – attrice britannica
 Warren Gish – biologo e bioinformatico statunitense

Altro 
 Gish] – videogioco d'azione distribuito dal 2004 al 2009 dalla Chronic Logic e dalla Stardock
 Gish – stazione della metropolitana leggera di San Jose, California
 Gish Abay – città etiope
 Gish Bar Patera – cratere della luna di Giove Io
 Guiche – comune nella Francia sud-occidentale